Laperdiguera kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Laperdiguera (kommunhuvudort), Aragonien, Provincia de Huesca, 
 Laperdiguera (kommun), Aragonien, Provincia de Huesca, 

Robotskapade Spanienförgreningar